Rio Marrecas steht für:

 Rio Marrecas (Belo), Nebenfluss des Ivaí-Nebenflusses Rio Belo in der Mitte des brasilianischen Bundesstaats Paraná
 Rio Marrecas (Iguaçu), Zufluss des Rio Iguaçu im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 Rio Marrecas (Santana), Nebenfluss des Rio Santana im Südwesten des brasilianischen Bundesstaats Paraná
 Ribeirão das Marrecas, linker Nebenfluss des Rio Tibaji im Norden des brasilianischen Bundesstaats Paraná